Ödsbach kann stehen für:
 Ödsbach (Oberkirch), Stadtteil von Oberkirch im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ödsbach (Rench), linker Zufluss der Rench bei Oberkirch im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ötzbach